Il singolare  del Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Marcel Granollers era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al secondo turno da Łukasz Kubot.

Thomaz Bellucci ha sconfitto in finale Janko Tipsarević per 66-7, 6-4, 6-2.

Teste di serie

 Janko Tipsarević (finale)
 Marcel Granollers (secondo turno)
 Stanislas Wawrinka (secondo turno)
 Michail Južnyj (secondo turno)

  Feliciano López (quarti di finale)
  Julien Benneteau (primo turno)
  Santiago Giraldo (secondo turno)
  Bernard Tomić (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2012
ATP World Tour 2012